Belonectes är ett släkte av kräftdjur. Belonectes ingår i familjen Munnopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Belonectes